Суперлига 2010/2011 годов () — 75-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 27 августа 2010 года и закончился 25 мая 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за распределение мест в еврокубках

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

2010/2011
Греция
Греция
Спорт в Греции в 2010 году
Спорт в Греции в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011